Osoby o tym nazwisku:
 Mykoła Skoryk – ukraiński polityk
 Myrosław Skoryk – ukraiński kompozytor i muzykolog